Juso steht für:
 Jusos, Jungsozialisten in Deutschland
 JungsozialistInnen Schweiz, Jungsozialisten in der Schweiz

JUSO